Hosanna hat mehrere Bedeutungen:

 Hosianna (auch Hosanna), ein liturgischer Ausruf
 Hosaena (auch Hosanna), eine Großstadt in Äthiopien
 Apostolisches Vikariat Hosanna, ein römisch-katholisches Apostolisches Vikariat in Äthiopien

Siehe auch:
 Osanna
 Osanna (Band)
 Ossana
 Ossanna